Plaats in Indonesië
Ganting (Gedangan), een plaats in het regentschap Sidoarjo van de provincie Oost-Java
Ganting (Padang Panjang Timur), een plaats in het regentschap Padang Panjang van de provincie West-Sumatra
Ganting (Simeulue Timur), een plaats in het regentschap Simeulue van de provincie Atjeh, Sumatra
Ganting (Salo), een plaats in het regentschap Kampar van de provincie Riau, Sumatra